Юрий Моисеев: Моисеев, Юрий Алексеевич (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Моисеев, Юрий Геннадьевич (1967—1995) — советский и российский офицер, танкист, Герой Российской Федерации.
 Моисеев, Юрий Иванович (1940—2005) — советский хоккеист, тренер.
 Моисеев, Юрий Михайлович (род. 1958) — советский и российский альпинист.